The Right Man est un film réalisé par Frederick A. Thomson en 1913.
The Right Man est un film réalisé par Henry MacRae en 1917.
The Right Man est un film réalisé par Jack Harvey en 1925.
The Right Man est un téléfilm américain réalisé par Burt Shevelove en 1960.
The Right Man est le titre du livre de David Frum sur la présidence de George W. Bush.